El término brújula puede hacer referencia a:
 Una brújula, instrumento que sirve para localizar el norte magnético.
 La constelación de la brújula o Pyxis, una constelación menor del sur.
 La Brújula, programa radiofónico de la cadena española Onda Cero.
 La brújula dorada, película de aventuras del año 2007 dirigida por Chris Weitz.
 La brújula dorada, videojuego basado en la película homónima de 2007, desarrollado por Shiny Entertainment.
 La brújula, programa televisivo venezolano de la cadena Promar Televisión.
 La muerte y la brújula, cuento de Jorge Luis Borges.
 El Puerto de la Brújula es un puerto de montaña situado en la provincia de Burgos (España) en la carretera N-1 de Madrid a Irún.